The Pinch Hitter, film américain réalisé par Victor Schertzinger et sorti en 1917
 The Pinch Hitter, film américain réalisé par Joseph Henabery et sorti en 1925, remake du précédent
 The Pinch Hitter, téléfilm